TVR peut désigner :

 TVR (entreprise), un constructeur anglais d'automobiles
 TVR, le code OACI de la compagnie aérienne ukrainienne Tavrey Airlines
 le Transport sur voie réservée, un tramway sur pneumatiques de Bombardier Transport
 le trouble ventilatoire restrictif.

Audiovisuel 
 TVR, abréviation de la société roumaine de télévision, la télévision publique roumaine, plus connue sous le nom de Televiziunea Română.
 TVR - Rennes 35 Bretagne, chaîne de télévision locale bretonne diffusée en Ille-et-Vilaine et en Côtes-d'Armor
 TVR ou TVRosselle, chaîne de télévision locale Lorraine, diffusée à Petite-Rosselle, au cœur du Bassin Houiller.